Il Regno di Sicilia fu un organismo statale esistito dal 1130 al 1816 e originariamente esteso sulla Sicilia e sull'Italia meridionale:
 Regno di Sicilia sotto la dinastia degli Altavilla (1130-1198);
 Regno di Sicilia sotto la casa di Svevia (1198-1266);
 Regno di Sicilia sotto la casa d'Angiò (1266-1282).

Dopo il 1282 il sud Italia continentale divenne Regno di Napoli, e le due corone, in alcuni periodi, furono rette in unione personale dallo stesso sovrano:
 Regno di Sicilia sotto gli Aragona di Sicilia (1282-1412)
 Storia della Sicilia aragonese, sotto la casa d'Aragona dei Trastámara (1412-1516);
 Storia della Sicilia spagnola, sotto gli Asburgo di Spagna (1516-1700) e poi i Borbone di Spagna (1700-1713);
 Storia della Sicilia sabauda, sotto casa Savoia (1713-1720);
 Storia della Sicilia austriaca, sotto gli Asburgo d'Austria (1720-1734);
 Regno di Sicilia, sotto la dinastia borbonica (1734-1816).

Nel dicembre 1816 i Borbone riunirono i due regni di Sicilia e di Napoli dando vita al Regno delle Due Sicilie (1816-1861).
 Regno di Sicilia, Stato costituzionale proclamato in seguito alla rivoluzione siciliana del 1848 ed esistito fino al 1849.